Макке́йб, Макка́бе () — ирландская и шотландская фамилия. Известные носители:

 Маккейб Хейз, Анна Мэй (1920—2018) — американский бригадный генерал, первая женщина-генерал в США.
 Маккейб, Артур (1887—1924) — австралийский регбист.
 Маккейб, Брайан (род. 1975) — канадский хоккеист.
 Маккейб, Джейк (род. 1993) — американский хоккеист.
 Маккейб, Кевин (род. 1950) — американский экономист.
 Маккейб, Конлин (род. 1990) — канадский гребец.
 Маккейб, Патрик (род. 1955) — ирландский детский писатель.
 Маккейб, Ричард (род. 1960) — британский актёр.
 Маккейб, Уильям Бернард (1801—1891) — английский и ирландский писатель.
 Маккейб, Фрэнк (1927—2021) — американский баскетболист, олимпийский чемпион.
 Маккейб, Эдуард (1816—1885) — ирландский кардинал.

Примечания